Dimech ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Dimech (* 1965), maltesische Badmintonspielerin
 Francis Zammit Dimech (* 1954), maltesischer Politiker (Partit Nazzjonalista) und Außenminister Maltas
 Jeanette Dimech (* 1951), spanische Sängerin, siehe Jeanette (Sängerin)
 Luke Dimech (* 1977), maltesischer Fußballspieler
 Salvatore Dimech (1804–1886), maltesischer Bildhauer
 Sigismondo Dimech (1769–1853), maltesischer Bildhauer
 Vincenzo Dimech (1768–1831), maltesischer Bildhauer